Institut National des Arts bezeichnet folgende Institutionen: Institut National des Arts (Kongo) (INA), Kunsthochschule in Kinshasa, Kongo
 Institut National des Arts (Mali) (INA), Kunsthochschule in Bamako, Mali